Pimenteirense – abitanti di Pimenteiras do Oeste
Pimenteirense – abitanti di Pimenteiras